Billy Wright peut désigner :

 Billy Wright (1924-1994), footballeur anglais jouant pour les Wolverhampton Wanderers ;
 Billy Wright (né en 1958), footballeur anglais jouant pour Everton and Birmingham City ;
 Billy Wright (né en 1962), footballeur néo-zélandais ;
 Billy Wright (1960-1997), loyaliste et leader paramilitaire nord-irlandais ;
 Billy Wright (1932-1991), musicien américain.

Voir aussi